A competição de revezamento feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 23 de fevereiro.

Resultados 

Eventos do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006